Сан Карлос Примеро има више значења:

 Сан Карлос Примеро (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Карлос Примеро (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику